Maddy O'Reilly (Mount Airy, Carolina do Norte - 3 de maio de 1990) é o nome artístico de uma atriz pornográfica norte-americana.

Biografia
Maddy trabalhou como vendedora de automóveis no CarMax, além de ter sido garçonete do Chili's antes de começar sua carreira na indústria de filmes adultos.

Carreira
Começou sua carreira em 2011, aos 21 anos de idade. Maddy é conhecida por ser uma entusiasta das cenas de Ass-to-Mouth e a sua variação ATOGM, tendo sido indicada várias vezes na categoria "ATM Machine" do Spank Bank Awards, onde venceu em 2016.

Prêmios e indicações

Atrizes pornográficas dos Estados Unidos
Norte-americanos de ascendência alemã
Norte-americanos de ascendência irlandesa